Algernon Capell, II conte di Essex – generale inglese
 Arthur Capell, I conte di Essex – nobile inglese
 Arthur Capell, VI conte di Essex – nobile inglese
 Jane Capell, contessa di Essex – nobildonna inglese
 Leonore Capell – attrice e conduttrice televisiva tedesca
 Mary Capell – nobildonna inglese
 Peter Capell – attore tedesco
 William Capell, III conte di Essex – nobile e diplomatico inglese
 William Capell, IV conte di Essex – nobile inglese